A39 steht für:
 einen deutschen Doppeldeckerbus, siehe MAN Lion’s City
 einen britischen Panzer, siehe Tortoise (Panzer)

Straßen:
 A39 road in England
 Autoestrada A39 in Portugal
 Autoroute A39 in Frankreich
 Bundesautobahn 39 in Deutschland

A39